Das Echo steht für:

 Das Echo (Zeitung), 1882 bis 1935
 Das Echo (Film), deutscher Fernsehfilm von Ottokar Runze (1963) 
 Das Echo (Minette Walters), Roman von Minette Walters (1997)
 El eco, Dokumentarfilm von Tatiana Huezo (2023)